Венгерское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Венгерка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 828 человек, в том числе 438 мужчин и 390 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Венгерка
 Саранчет 2-й
 Саранчет 1-й
 Камышлеевка
 Туманшет

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области